Straßenkampf bezeichnet:
 Häuserkampf (Militär), militärische besondere Gefechtshandlung
 Straßenschlacht, einen bürgerkriegsähnlichen Konflikt
 Bandenkrieg, Auseinandersetzung zwischen Banden
 Schlägerei auf der Straße

Siehe auch:

 Street Fighter (Begriffsklärung)